Józef Karpiński ps. „Sęp”, „Wiktor” (ur. 1896) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości (29 grudnia 1933) i Krzyżem Walecznych
 Józef Karpiński (ur. 1896) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (9 października 1933)
 Józef Karpiński (ur. 1896) – sierżant Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości (15 kwietnia 1932) i Krzyżem Walecznych
 Józef Karpiński (1899–1940) – starszy posterunkowy PP, zamordowany w Twerze
 Józef Karpiński ps. „Poniatowski” (1900–1940) – członek POW, starszy posterunkowy PP, odznaczony Medalem Niepodległości (21 kwietnia 1937), zamordowany w Twerze

Zobacz też 
 Karpiński

Przypisy